Клиса може да се односи на:

 Клиса (Нови Сад), градска четврт и месна заједница у Новом Саду, Република Србија
 Клиса (Осијек), насеље града Осијека, Источна Славонија, Република Хрватска
 Клиса (Липик), насеље града Липика, Западна Славонија, Република Хрватска
 Клиса (Велика), насеље у општини Велика, Западна Славонија, Република Хрватска
 Клиса (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Клиса (Бихаћ), насеље у општини Бихаћ, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Клис (вишезначна одредница)